Michael Raffl, avstrijski hokejist, * 1. december 1988, Celovec, Avstrija. 

Trenutno igra na položaju na napadalca za ekipo Philadelphia Flyers v ligi NHL.

Kariera
Michael Raffl je mlajši brat Thomasa Raffla in sin Petra Raffla. Kariero je začel v mladinski selekciji moštva VSV EC. V članski kategoriji je debitiral leta 2005. Do danes je zbral preko 140 nastopov za VSV v najvišji avstrijski ligi. 

Raffl je enkrat zastopal državno reprezentanco na Svetovnem U18 prvenstvu in dvakrat na Svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 04/05
|
| 12
| 5
| 5
| 10
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
| 26
| 11
| 27
| 38
| 
| 91
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 43
| 4
| 2
| 6
| -1
| 22
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 06/07
|
| 21
| 23
| 24
| 47
| 
| 82
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -3
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 40
| 3
| 6
| 9
| -3
| 24
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 07/08
|
| 10
| 11
| 13
| 24
| 
| 38
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 5
| 8
| 13
| +3
| '''0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 55
| 9
| 12
| 21
| -8
| 89
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 227
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 172
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 366
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Viri

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Philadelphia Flyers